Agrippa Furio Medullino Fuso – politico e militare romano
 Lucio Furio Medullino – politico romano, console nel 474 a.C.
 Lucio Furio Medullino – politico romano, tribuno consolare nel 432 a.C.
 Lucio Furio Medullino – politico romano, console nel 413 a.C.
 Lucio Furio Medullino Fuso – politico e militare romano
 Publio Furio Medullino Fuso – politico e militare romano
 Sesto Furio Medullino Fuso – politico romano
 Spurio Furio Medullino – politico e militare romano, tribuno consolare nel 378 a.C.
 Spurio Furio Medullino Fuso – politico e militare romano, console nel 481 a.C.
 Spurio Furio Medullino Fuso – politico e militare romano, console nel 464 e nel 453 a.C.